Mikhail Sholokhov steht für:

 Mikhail Sholokhov (Schiff, 1985), ein Flusskreuzfahrtschiff
 Mikhail Sholokhov (Schiff, 1986), eine Fähre

Siehe auch:
 Michail Alexandrowitsch Scholochow (1905–1984), russischer Schriftsteller